Зобнатица (, ) — село в Сербии, в общине Бачка-Топола, в Северно-Бачском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Бачка. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 309 жителей (по переписи населения 1991 года — 388 жителей). Село известно своим конезаводом.

Демография 
В селе Зобнатица, по переписи 2002 года проживали 250 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,0 лет (39,4 года у мужчин и 42,7 года у женщин). В селе есть 110 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,73.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 
 План села на карте Mapquest
 Dvorac «Zobnatica»

Населённые пункты Воеводины